Muster steht für:

 Muster, Struktur, die durch erneutes Auftreten erkannt wird
 Muster (Struktur), Oberflächenzeichnung oder -struktur
 Muster zum kostenlosen Testen, siehe Produktprobe
 Muster in Textilien, siehe Rapport (Textil)
 Muster, Design-Schutzrecht in Österreich, siehe Österreichisches Patentamt
 Flugzeugmuster, als Kurzform, Synonym für Flugzeugtyp

 Mustér, rätoromanischer Name der helvetischen Gemeinde Disentis/Mustér

Muster ist der Familienname folgender Personen:
 Kirsten Muster (* 1960), deutsche Politikerin (AfD)
 Michael Muster (* 1946), deutscher Jurist und Politiker (Die Blaue Partei)
 Miki Muster (1925–2018), slowenischer Bildhauer, Zeichner und Filmregisseur
 Peter Muster (* 1952), Schweizer Leichtathlet
 Thilo Muster (* 1965), deutsch-schweizerischer Organist
 Thomas Muster (* 1967), österreichischer Tennisspieler
 Wilhelm Muster (Pseudonym Ulrich Hassler; 1916–1994), österreichischer Schriftsteller und literarischer Übersetzer

Siehe auch:
 Gebrauchsmuster (gewerbliches Schutzrecht)
 Geschmacksmuster (Design-Schutzrecht)

 Musterung (Begriffsklärung)
 Bemusterung (Begriffsklärung)